Šiga může být:

 Prefektura Šiga – prefektura v Japonsku
 Šiga (sopka) – sopka v Japonsku